Брестовица — название населённых пунктов.

Белоруссия 
 Большая Брестовица — бывшее название посёлка Большая Берестовица в Гродненской области в XIX веке.
 Малая Брестовица — бывшее название села Малая Берестовица в Берестовицком районе Гродненской области в XIX веке.

Болгария 
 Брестовица — село в Пловдивской области.
 Брестовица — село в Русенской области.

См. также 
 Брестов
 Брестова
 Брестовец
 Брестово

Примечания